MS poate fi:
 MS, microcalculator personal românesc, lansat în 1985
 Montserrat, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu britanic (insulă) din Marea Caraibelor
 .ms, domeniu de Internet de nivel superior pentru Montserrat
 Mureș, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Mississippi, codul poștal al acestui stat SUA
 Mato Grosso do Sul, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Massa-Carrara, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba malaieză, codul ISO 639-1
 EgyptAir, codul IATA al acestei companii aeriene
 Ministerul Sănătății, autoritate de stat din România
 Microsoft Corp., corporație IT americană
 Memory Stick, un model de card de memorie de tip flash produs de compania Sony
 M.S., formație românească de heavy metal, înființată de bateristul și compozitorul Doru Istudor